Heilrath ist der Familienname folgender Personen:

Peter Heilrath (* 1969), deutscher Filmproduzent, Rechtsanwalt und Politiker
Philipp Heilrath (* 1994), deutscher Basketballspieler